Új Forrás, 1969 óta kiadott kezdetben antológia, 1979-től folyóirat
Új Forrás, 1989-ben alakult magyar keresztény együttes